Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

163e régiment d'artillerie
163e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires